Dronning Christine eller Dronning Christina kan henvise til flere dronninger med dette navn:

Regerende dronninger 
 Kristina af Sverige (1626-1689) - regerende dronning af Sverige 1626-1689

Ikke-regerende dronninger 
 Christine af Sachsen (1461-1521) - dronnning af Danmark, Norge og Sverige, gift med kong Hans af Danmark
 Christine af Slesvig-Holsten-Gottorp (1573-1625) - dronning af Sverige, gift med kong Karl 9. af Sverige

Se også 
 Christine
 Dronning Christina - en amerikansk spillefilm fra 1933 med Greta Garbo i titelrollen.